Семиугольные числа — один из классов классических многоугольных чисел. Последовательность семиугольных чисел имеет вид ():

 1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, 189, 235, 286, 342, 403, 540, 616, 697…

Общая формула для -го по порядку семиугольного числа:
 .

Семиугольные числа, как и все прочие классические -угольные числа,  можно определить как частичные суммы арифметической прогрессии, которая начинается с 1, а разность её для семиугольных чисел равна :
 
Ещё один способ определения семиугольного числа — рекурсивный:

См. также 
 Центрированное семиугольное число

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Фигурные числа